1993-1994 est la troisième saison de la Mejnatsionalnaïa Hokkeïnaïa Liga (en russe : ) le championnat élite de hockey sur glace en Russie. L'équipe du Lada Togliatti remporte la saison régulière (champion de Russie) et également les séries éliminatoires (Coupe MHL).

Saison régulière 
Tous 46 matchs.
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

       Équipe championne de la saison régulière
       Équipe qualifiée pour les séries éliminatoires

Le Lada Togliatti est champion de Russie.

Séries éliminatoires 
Les séries éliminatoires servent de support à un second trophée : la Coupe MHL.
Le Torpedo Oust-Kamenogorsk déclare forfait tout comme son remplaçant le Sokol Kiev en raison de la participation de leur pays (Kazakhstan et Ukraine) aux championnat du monde. Le Metallourg Tcherepovets participe donc aux séries éliminatoires.

Trophées 
 Ligne la plus productive : Dmitri Denissov - Raïl Mouftiev - Boris Timofeïev (Oufa), 69 buts (40 + 9 + 20).
 Équipe-type : Sergueï Abramov (Kazan) ; Andreï Sapojnikov (Tcheliabinsk) - Sergueï Tertychni (Tcheliabinsk) ; Dmitri Denissov (Oufa) - Andreï Nikolichine (Dinamo Moscou) - Valeri Karpov (Tcheliabinsk).
 Meilleur joueur des séries éliminatoires : Andreï Nikolichine (Dinamo Moscou).

Références

Voir aussi 

1993-1994
Superliga
Superliga
Sport en Russie en 1993
Sport en Russie en 1994